Robert Isaac Russell (1976-), calciatore statunitense;
 Robert Reid Russell (1976-), rugbista scozzese di origine australiana.

Pagine correlate
Robert Russell
Bob Russell